Gette est un nom propre français, belge et allemand qui peut faire référence à :

Hydronyme 
La Gette désigne plusieurs cours d'eau belges :
 La Gette, rivière née de la confluence de la Petite Gette et de la Grande Gette à Budingen et affluent du Démer.
 La Petite Gette, rivière prenant sa source à Ramillies dans le Brabant wallon.
 La Grande Gette, rivière prenant sa source dans le village de Perwez dans le Brabant wallon (à environ  de la source de la Grande Gette).
 La Gette, ruisseau situé en Province de Namur et affluent de l'Orneau à Sauvenière.

Patronyme 

  (1840-1887), architecte allemand ;
 Paul-Armand Gette, photographe français ;
  (1872-1941), peintre allemand.

Patronyme français
Patronyme allemand